Oborin bezeichnet

 den Familiennamen des russischen Pianisten Lew Nikolajewitsch Oborin
 die Gemeinde Oborín im Okres Michalovce in der Slowakei